Макси́м Дми́триев: Дмитриев, Максим Васильевич (1913—1990) — Герой Советского Союза.
 Дмитриев, Максим Петрович (1858—1948) — русский фотограф, основоположник жанра фоторепортажа.